Le terme ligne 202 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro léger
 Ligne 202 du C-Train à Calgary

Voies ferrées 
 Ligne 202 des chemins de fer belge
 Ligne 202 des chemins de fer slovaque
 Ligne 202 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

202